Кесед — мужское имя:

 Библейские персонажи
 Кесед — сын Сима, косвенно упоминаемый в апокрифах.
 Кесед — сын Нахора от Милки, племянник Авраама.